Натуральне число 432
 432 рік до нашої ери
 432 рік нашої ери